Der Mieter ist der Titel

 Der Mieter (1886), Kurzgeschichte von Anton Tschechow
 Der Mieter (1927), Film von Alfred Hitchcock
 Der Mieter (1967), deutscher Fernsehfilm 
 Le locataire chimérique, Roman von Roland Topor (1964)
 Der Mieter (1976), Film von Roman Polański nach Roland Topors Roman
 Der Mieter (2017), Oper von Händl Klaus und Arnulf Herrmann nach Roland Topors Roman